Ива Марјановић (Загреб, 6. јун 1938)  је била југословенска и хрватска филмска и позоришна глумица.

Филмографија

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960-те
|-
| 1964. || Пред сваким прагом ТВ филм || /
|-
| 1965. || Ту негде покрај нас ТВ серија || /
|-
| 1967. || Ладањска секта ТВ филм || /
|-
| 1967. || Црне птице  || Логорашица
|-
| 1967. || Шкорпион у знаку ваге ТВ филм || /
|-
| 1967. || Кроз шибе ТВ филм || /
|-
| 1967. || Ђавољи реп ТВ филм || /
|-
| 1968. || Жур у Магделанду ТВ филм || /
|-
| 1968. || Поштански сандучић ТВ филм || /
|-
| 1968. || Кратак сусрет  ТВ филм || /
|-
| 1969. || Жеђ ТВ филм || Жена
|-
| 1969. || Суморна јесен ТВ серија || /
|-
| 1969. || Моја страна света  || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970-те
|-
| 1970. || Добро јутро, господине Карлек ТВ филм || /
|-
| 1970. || Злостављање  ТВ филм || /
|-
| 1970. || Оверњонски сенатори ТВ филм || /
|-
| 1972. || Просјаци и синови ТВ серија || Нуша
|-
| 1974. || У регистратури ТВ серија || Ивичина мајка
|-
| 1975. || Цар се забавља ТВ филм || /
|-
| 1975 1976. || Капелски кресови ТВ серија || Ана - Јастребова сестра
|-
| 1976. || Шјора Николета ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980-те
|-
| 1982. || Непокорени град ТВ серија || /
|-
| 1984. || Рани снијег у Минхену  || Катица (као Ива Марјановић-Домљан)
|-
| 1984. || Под старим крововима ТВ филм || /
|-
| 1986. || Сан о ружи  || Валентова супруга Љуба
|-
| 1987. || Надвожњак ТВ филм || /
|-
| 1989. || Птице небеске ТВ мини серија || /
|-
| 1989. || Донатор   || Спасићева жена
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990-те
|-
| 1990. || Туђинац ТВ мини серија || /
|-
| 1990. || Орао  || Јасна
|-
| 1996. || Анђеле мој драги  || Јеркова бака
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1938.
Хрватски глумци
Југословенски глумци
Глумци из Загреба